Реймента́рівка — село в Корюківському районі Чернігівської області.
 Реймента́рівка — колишня назва села Дібрівка Новомиргородського району Кіровоградської області.